Heense Molen kan verwijzen naar:
De Heense Molen, een buurtschap in de Nederlandse gemeente Steenbergen.
De Vos, een molen nabij de bovengenoemde buurtschap die ook wel de Heense Molen wordt genoemd.